Mark Andrews (1926–2020) amerikai politikus, szenátor (Észak-Dakota)
 Mark Andrews (1965) kanadai úszó, olimpikon
 Mark Andrews (1968) amerikai filmkészítő (Pixar)